Соревнования в марафонском беге у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 6 августа в британском Лондоне. Старт и финиш дистанции находились на Тауэрском мосту. Трасса представляла собой 10-километровый круг, проложенный в центре Лондона, который участники преодолевали четыре раза. Маршрут проходил рядом с главными достопримечательностями британской столицы: Набережная Виктории, Вестминстерский дворец, Собор Святого Павла.

Действующей чемпионкой мира в марафоне являлась Маре Дибаба из Эфиопии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Старт забегу был дан 6 августа в 14:00 по местному времени. На дистанцию отправилась 91 бегунья из 46 стран. Долгое время забег проходил в спокойном темпе, который поддерживали около двух десятков спортсменок. На отметке 30 км в лидирующей группе насчитывалось 15 бегуний, на 35 км — 14. Только за семь километров до финиша в отрыв пошла Роуз Челимо из Бахрейна, её ускорение подхватили кенийки Эдна Киплагат и Фломена Чейеч, а также Эми Крэгг из США. Когда оставалось бежать менее трёх километров, Киплагат попыталась ускорением разорвать группу лидеров. На этот раз за кенийской спортсменкой удержалась только Челимо, которая затем выиграла и финишный спринт. Эта золотая медаль стала первой для Бахрейна в женском марафоне на чемпионатах мира. 37-летняя Эдна Киплагат к двум чемпионским титулам в 2011 и 2013 годах добавила серебряную медаль 2017-го. Эми Крэгг стала только второй бегуньей из США, ставшей призёром в женском марафоне на чемпионатах мира.

Четырнадцать участниц закончили дистанцию быстрее 2 часов 30 минут, что стало повторением лучшего результата в истории соревнований (2003, 2005, 2009).

Примечания

Ссылки 
 

марафон